Eurypyle () ist in der griechischen Mythologie:

 Eurypyle (Mutter des Eleios)
 Eurypyle (Amazone)
 Eurypyle (Tochter des Thespios), Mutter des Archedikos
 Eurypyle (Mainade)